Apateu se poate referi la:
Localități din România:
Apateu, reședința comunei cu același nume din județul Arad;
Apateu, sat în județul Bihor;
Apateu, sat în județul Satu Mare;
Localități din Ungaria:
Apateu, sat în județul Hajdú-Bihar.

Toponime românești